Naselja u BiH:
 Svinjarevo (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Svinjarevo (Visoko, BiH), naselje u općini Visoko

Naselja u Srbiji:
 Svinjarevo (Žabari, Srbija), naselje u općini Žabari